Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fritz Buehning e Tom Gullikson che hanno battuto in finale Peter Fleming e Pavel Složil 7–6, 4–6, 7–6.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Peter Fleming /  Pavel Složil (finale)

 Mark Edmondson /  John Fitzgerald (quarti di finale)
 Fritz Buehning /  Tom Gullikson (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1983